Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Lugano du 20 au .

Bonnie Gadusek remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bonnie Gadusek et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1985
Suisse
Événement sportif à Lugano
Sport en Suisse en 1985
Tennis en mai 1985